Шеметовский — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области. Входит в состав Сурменевского сельского поселения.

Поселок основан в 1910 как хутор в черте Карагайской станицы.

География 
Расположен в северной части района. К северу от поселка располагается — Карагайский бор. Расстояние до районного центра, Верхнеуральска, 44 км.

Население 

(в 1956 — 209, в 1959 — 191, в 1970 — 260, в 1983 — 223, в 1995 — 192)

Улицы 
Улица Дружбы
Лесная улица
Улица Мира
Сельская улица

Инфраструктура 
 Клуб
 Школа
 Фельдшерский акушерский пункт

Примечания 

Населённые пункты Верхнеуральского района